

Toponymie
Melun, commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et faisant partie de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine 
Arrondissement de Melun comprenant les cantons de Melun-Nord et Melun-Sud
Melun-Sénart, précédent nom de la ville nouvelle de Sénart
vice-comté puis comté de Melun

Patronyme
Melun est un nom de famille porté  :
 Donat  de Melun (v. 790 - † av. 866),  de Melun en 830 et missus dominicus dans la province de Sens
 Robert de Melun (mort en 1167), un théologien scolastique chrétien d'origine anglaise
 les membres de la Maison de Melun.

Autres
 Le brie de Melun est un fromage français 

Homonymie de patronyme